Girdlestone est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Cameron Girdlestone (1988-), rameur australien ;
 Cuthbert Girdlestone (1895-1975), musicologue et écrivain britannique ;
 Dylan Girdlestone (1989-), coureur cycliste sud-africain.

Patronyme anglais